Watchtower (band), een Amerikaanse progressive metalband
 Watchtower (lied), een nummer van Devlin met Ed Sheeran uit 2012
 Watchtower (film), een film uit 2001
 Watchtower (computerspel), een actiespel uit 1996 voor de Amiga
 Watchtower (kunstwerk), een beeld van Ton van der Vleuten
 The Watchtower of De Wachttoren, een tijdschrift van Jehova's getuigen